Sezon 1997 był 8. edycją Veikkausliigi – najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
11 goli – Rafael (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii